Manzanita ist in den Heimatgebieten der Trivialname einiger Pflanzenarten aus der Gattung Arctostaphylos in der Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae), beispielsweise:
 Arctostaphylos hookeri
 Arctostaphylos manzanita
 Arctostaphylos montaraensis
 Arctostaphylos pallida
 Arctostaphylos pringlei
 Arctostaphylos pumila
 Arctostaphylos purissima
 Arctostaphylos stanfordiana
 Arctostaphylos tomentosa
 Arctostaphylos virgata
 Arctostaphylos viridissima
 Arctostaphylos viscida

Manzanita ist der Trivialname in den Heimatgebieten von Arten aus anderen Gattungen ja sogar anderer Familien, beispielsweise:
 Crataegus mexicana 

Manzanita ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Manzanita (Kalifornien)
 Manzanita (Oregon)
 Manzanita (Washington)
 Manzanita Lake im Lassen Volcanic National Park in Kalifornien

Manzanita ist der Künstlername von

 José Manuel Ortega Heredia (1956–2005), spanischer Flamenco-Sänger, siehe Manzanita (Sänger)